Homaxinella är ett släkte av svampdjur. Homaxinella ingår i familjen Suberitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Homaxinella